De periode 1741 t/m 1750 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
7 ringvormige
1 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen